Guifré I o Guifré el Pilós, comte de Barcelona, d'Osona i de Girona (878 - 897); comte d'Urgell, de Cerdanya (870 - 897) i comte de Conflent (896 - 897) 
 Guifré I o Jofré I de Provença (~1015 - després de 1062), comte de Provença de 1018 a la seva mort
 Guifré I de Berga (? 970 - Sant Martí del Canigó, 1050), comte de Cerdanya i de Conflent
 Guifré I de Girona, comte de Girona i Besalú (849-852)